JHE – codice aeroportuale IATA dell'eliporto, Helsingborg, Svezia